Hall of Fame Tennis Championships 2009 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 6 по 12 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Фабрис Санторо
 в парном разряде —  Джон Изнер и  Марди Фиш

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Фабрис Санторо (№ 37 в мире на тот момент); однако прошлогодний чемпион не смог подтвердить свой статус, уступив в полуфинале. Титул же достался неожиданному спортсмену: Раджив Рам начал свой путь к титулу с квалификационного турнира, однако смог преодолеть его лишь со второй попытки — первоначально снявшись с финального матча отбора из-за проблем с ногой, но, впоследствии, получил место в основе, когда к старту приза в Ньюпорт не смог приехать Марди Фиш, занятый в матче Кубка Дэвиса. Финальную игру основы Раджив выиграл у ещё одного американца: Сэма Куэрри, затратив на этот результат три сета.

Парный чемпионат собрал достаточно специалистов в этом виде игры, а титул разыграли третья пара посева Джордан Керр и Раджив Рам, а также несеянная команда Михаэль Кольманн / Рогир Вассен. Европейцы, ранее переигравшие две сеянные команды, не смогли справиться с третьей, уступив австралийцу и американцу на трёх тай-брейках. Для Керра этот титул стал девятым в карьере и пятым на соревнованиях в Ньюпорте, а рам стал первым с 1987 года теннисистом, выигравшим в один сезон оба приза на местных кортах. Оба прошлогодних чемпиона не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Раджив Рам обыграл  Сэма Куэрри со счётом 6-7(3), 7-5, 6-3.
 Рам выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Куэрри уступает 2-й финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Джордан Керр /  Раджив Рам обыграли  Михаэля Кольманна /  Рогира Вассена со счётом 6-7(6), 7-6(7), [10-6].
 Керр выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2009 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2009 года
2009